Jaroslav Brabec ist der Name folgender Personen:

* Jaroslav Brabec (Leichtathlet) (1949–2018), tschechoslowakischer Kugelstoßer
 Jaroslav Brabec (Regisseur) (* 1954), tschechischer Kameramann und Regisseur 
 Jaroslav Brabec (Eishockeyspieler) (* 1971), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer